Kulig peut désigner:

Patronyme 
 Curtis Kulig (1981- ) est un artiste américain.
 Damian Kulig (1987- ) est un joueur polonais de basket-ball.
 Janusz Kulig (1969-2004) était un pilote de rallye polonais. 
 Joanna Kulig (1982- ) est une actrice polonaise de théâtre et de cinéma. 
 Kim Kulig (1990- ) est une footballeuse allemande.